Quasar, een type astronomische objecten
 Quasar (sterrenwacht), een voormalige volkssterrenwacht in Nederland
 Quasar (motorfiets), een historisch merk van overdekte motorfietsen
 Qt Development Frameworks, dat enkele jaren de naam Quasar Technologies droeg
 Quasar (Marvel), een personage van Marvel Comics

Zie ook 
 Qusar, een stad in Azerbeidzjan
 Qusar (district), een district in Azerbeidzjan
 Quazar, een muziekgroep
 Quasar 2C361, een album van de musicus Michel Huygen